Solario är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Solario, italiensk renässansmålare
 Antonio Solario, italiensk renässansmålare

Se även 
 Solari

Italienska efternamn